Az 1961–1962-es Hovedserien volt a 18. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Fredrikstad volt. A szezont a Brann csapata nyerte, a bajnokság történetében először.

Tabella

Meccstáblázat

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok